Escondida ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Escondida (Kentucky), Ort im Bourbon County
 Escondida (New Mexico), Ort im Socorro County

Siehe auch:
 La Escondida (Begriffsklärung)
 Minera Escondida, chilenisches Unternehmen mit Firmensitz in Las Condes, das im Kupferbergbau tätig ist